Plaats in Indonesië
 Wunut (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wunut (Tulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Wunut (Mojoanyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Wunut (Porong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java